La stagione 1975-76 dei Denver Nuggets fu la 9ª e ultima nella ABA per la franchigia.

I Denver Nuggets vinsero la regular season con un record di 60-24. Nei play-off vinsero la semifinale con i Kentucky Colonels (4-3), perdendo poi la finale ABA con i New York Nets (4-2).

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1975-1976 delle squadre di pallacanestro
1975-1976